Kruszyna ist der Name mehrerer Orte in Polen: 
 Kruszyna (Michów), Lublin
 Kruszyna (Sulechów), Lebus
 Kruszyna (Wielgomłyny), Lodz
 Kruszyna (Trojanów), Masuren
 Kruszyna (Jedlińsk), Masowien
 Kruszyna (Skarbimierz), Oppeln 
 Kruszyna (Kobylnica), Pommern
 Kruszyna (Powiat Częstochowski)
 Kruszyna (Stare Miasto), Großpolen